Termin DE ima više značenja.

 Delaver, američka država
 Nemačka, ISO 3166-1 alfa-2 kod zemlje